Běh na 1500 metrů žen na Mistrovství světa v atletice 2017 probíhal 4. (rozběhy), 5. (semifinále) a 7. srpna (finále). Zvítězila Keňanka Faith Kipyegonová.

Rozběhy

Rozběh 1

Rozběh 2

Rozběh 3

Semifinále

Semifinále 1

Semifinále 2

Finále

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Běh na 1500 metrů žen na oficiálních stránkách IAAF

Ženy 1500 metrů
Běh na 1500 m